Tigran Kotanjian, Armeens schaker
 Tigran Nalbandian, Armeens schaker
 Tigran Petrosjan,  Armeense schaker
 Tigran L. Petrosjan, Armeens schaker
 Tigran Sargsian, huidige premier van Armenië
 Aram Tigran, Armeens zanger